Secção (militar) 
Secção do convés 
Secção de máquinas 
Secção de câmaras 
Secção de jornalismo